USS Alligator — кораблі ВМС США.

 USS Alligator (1809) — шхуна, збудована у 1809 році під назвою «Gunboat No. 166». Перейменована на «USS Alligator» у 1812 році. Брала участь в англо-американській війні (1812—1815). Продана у 1815 році.
 USS Alligator (1813) — шлюп, придбаний флотом у 1813 році. Брав участь в англо-американській війні (1812—1815). Захоплений британцями у 1814 році.
 USS Alligator (1820) — шхуна, збудована у 1821 році. Брала участь в патрулюваннях проти работорговців. Затонула у 1822 році.
 USS Alligator (1862) — підводний човен, брав участь у Громадянській війні в США.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни